Лотти Лайелл (настоящие имя и фамилия — Шарлотта Эдит Кокс) (; 23 февраля 1890,
Балмейн пригород г. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия — 21 декабря 1925, Розвел, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская актриса, сценарист, монтажёр, кинорежиссёр, продюсер. Считается первой кинозвездой австралийского немого кино.

Биография 
В 17-летнем возрасте начала свою актерскую карьеру. Играла на сценах передвижных театров по всей Австралии под сценическим псевдонимом Лотти Лайелл.

С 1912 года была в творческих и романтических отношениях с Раймондом Лонгфордом, актёром, режиссёром, сценаристом и продюсером эпохи немого кино Австралии.

Их сотрудничество внесло значительный вклад в развитие австралийской киноиндустрии.

За свою короткую карьеру Лотти Лайелл, начиная с 1911 г., снялась, как минимум в 17 фильмах, часто играла в фильмах режиссёра Р. Лонгфорда, сотрудничала со многими другими. Эти фильмы о контрастах между городом и сельской местностью, аристократией и рабочим классом, а также отношениях Англии и Австралии.

Умерла в молодом возрасте от туберкулёза.

Фильмография 

 Captain Midnight, the Bush King (1911)
 Captain Starlight, or Gentleman of the Road (1911)
 The Fatal Wedding — Mabel Wilson (1911)
 The Life of Rufus Dawes (1911)
 The Romantic Story of Margaret Catchpole — Margaret Catchpole (1911)
 The Tide of Death — Sylvia Grey (1912)
 The Midnight Wedding — Princess Astrea (1912)
 Australia Calls — Beatrice Evans (1913)
 Pommy Arrives in Australia ili Pommy, the Funny Little New Chum (Australija) (1913)
 Neath Austral Skies — Eileen Delmont (1913)
 Trooper Campbell (1914) — короткометражный
 The Swagman’s Story (1914) — короткометражный
 Taking his Chance (1914) — короткометражный
 The Silence of Dean Maitland — Marion (1914)
 We’ll Take her Children in amongst our own (1915)
 A Maori Maid’s Love (1916)
 The Mutiny of the Bounty — Nessy Heywood (1916)
 The Church and the Woman — Eileen Shannon (1917)
 The Woman Suffers — Marjory Manton (1918)
 The Sentimental Bloke — Doreen (1919)
 Ginger Mick reprising her role — Doreen (1920)
 Rudd’s New Selection — Nell Garvin (1921)
 The Dinkum Bloke — Nell Garvin (1923)

 Сценарист 

 Australia Calls (1913)
 The Mutiny of the Bounty (1916)
 The Sentimental Bloke (1919)
 On Our Selection (1920)
 Ginger Mick (1920)
 Rudd’s New Selection (1921)
 The Blue Mountains Mystery (1921)
 The Dinkum Bloke (1923)
 Australia Calls (1923)
 The Bushwhackers (1925)
 The Pioneers (1926)
 Sons of Australia, screened … Peter Vernon’s Silence (1926)

 Режиссёр 
 The Blue Mountains Mystery (1921)

 Монтаж 
 The Mutiny of the Bounty (1916)
 The Sentimental Bloke (1919)

 Продюсер 
 The Dinkum Bloke (1923)

Умерла в возрасте 35 лет от туберкулёза.

 Память 
 Почтовая служба Австралии в 1989 году выпустила серию марок «Австралийские сцена и экран» (Australian Stage & Screen), в том числе марку посвящённую появлению немого кино в Австралии и двум представителям австралийского кинематографа того периода.
На ней изображены Лотти Лайелл и Раймонд Лонгфорд. Они стояли у истоков австралийского кино, организовали киностудию. Вмести сняли картины «Сентиментальный блок» (The Sentimental Bloke, 1919) и «Тайна Голубых гор» (The Blue Mountains Mystery, 1921).
 Главная премия австралийской киноакадемии, учреждённая в 1968 году, носит двойное имя: Премия Лонгфорда — Лайелл (Longford Lyell Award).

 Примечания 

 Ссылки 
 Lottie Lyell
 Lottie Lyell Australian Dictionary of Biography
 Lyell, Lottie Edith (1890—1925) in The Encyclopedia of Women and Leadership in Twentieth-Century Australia''
 Lottie Lyell, actor and filmmaker

Умершие от туберкулёза
Артисты, известные под псевдонимами